Andrey Kasparov – pianista e compositore armeno naturalizzato statunitense
 Gevorg Kasparov – calciatore armeno
 Garri Kasparov – scacchista e attivista russo con cittadinanza croata
 Yuri Kasparov – compositore russo